Teleport steht für:
 Teleport, ehemaliger Name eines niederländischen Gewerbegebiets, siehe Sloterdijk Centrum
 ehemalige Teleport GmbH in Österreich, siehe Russmedia

Siehe auch:
 Teleportation
 Quantenteleportation